The Rising – album muzyczny Bruce’a Springsteena (2002)
 The Rising – trasa koncertowa Bruce’a Springsteena promująca album The Rising
 The Rising – singel amerykańskiej grupy Trivium (2007)
 The Rising – album muzyczny polskiej grupy None (2008)